Vida Ferenc (1911–1990) bíró, a Nagy Imre-per bírája
 Vida Ferenc (1949–2017) zenész, basszusgitáros (Lord, Vida Rock Band)